Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023 odbyły się między 22 lutego a 5 marca 2023 w słoweńskiej miejscowości Planica.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Program na stronie FIS 

Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym